Philipp Oswald och Filip Polášek var regerande mästare, men valde inte spela tillsammans detta år. Oswald spelade med Marcus Daniell och de förlroade i kvartsfinalen mot Marcel Granollers och Horacio Zeballos. Polášek spelade med Ivan Dodig och de förlorade i semifinalen mot Austin Krajicek och Franko Škugor.

Krajicek och Škugor vann titeln efter att ha besegrat Granollers och Zeballos med 7–6(7–5), 7–5 i finalen.

Seedning 

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Final)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (Semifinal)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (Semifinal)
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (Mästare)

Lottning

Lottning

Referenser
Lottning

2020 – Dubbel
Generali Open Kitzbühel 2020 – Dubbel